Le Diable noir est un film de Georges Méliès sorti en 1905 au début du cinéma muet.

Synopsis

Voir aussi

Article connexe 
 Filmographie de Georges Méliès

Liens externes 
 

Film français sorti en 1905
Comédie fantastique française
Court métrage français
Film muet français
Film français en noir et blanc
Film réalisé par Georges Méliès